Местные муниципалитеты Южно-Африканской Республики (), или «Муниципалитеты категории B» — единицы третьего уровня административно-территориального деления ЮАР. Они подчиняются районам; городские округа деления на местные муниципалитеты не имеют.

Местный муниципалитет является самой низкой самоуправляемой единицей административно-территориального деления ЮАР. Во главе местного муниципалитета обычно стоят мэр и муниципальный совет.

Некоторые части районов из-за своей малонаселённости не входят ни в какой местный муниципалитет, и являются территориями районного подчинения. Местные муниципалитеты в свою очередь делятся на избирательные округа ().

С 2011 года в ЮАР 226 местных муниципалитета. Ниже приводятся списки всех местных муниципалитетов на момент после муниципальных выборов 2011 года.

Примечания